De PalmerBet New South Wales Darts Masters 2022 was het vijfde evenement van de World Series of Darts 2022 en de eerste editie van de New South Wales Darts Masters. Het toernooi werd gehouden van 19 tot en met 20 augustus in Wollongong.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit evenement bedroeg £ 60.000.

Gekwalificeerde spelers
De PDC maakte 6 van de 8 spelers bekend op 11 april 2022, onder wie Fallon Sherrock, die haar kans werd ontzegd om op het World Series of Darts 2020-circuit te verschijnen vanwege de Coronapandemie. Op 30 mei 2022 werden Jonny Clayton en Joe Cullen toegevoegd aan de deelnemerslijst. Op 27 juli werd bekend dat Peter Wright zich terugtrok uit de 3 Oceanische events om medische redenen. Hij werd vervangen door Dimitri Van den Bergh, die aan dit toernooi begon als de World Series Order of Merit-leider.

Het Oceanische deelnemersveld bestond uit drie lokale PDC Tour Card-houders (Damon Heta, Simon Whitlock en Gordon Mathers), vier Australische spelers uit de DPA Qualifiers en één Nieuw-Zeelandse speler uit de DPNZ Qualifier.

Schema

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Sportevenement in Australië
Dartswedstrijd
Sport in Nieuw-Zuid-Wales
Dartswedstrijd in Australië